Rashtkhvār (persiska: Roshtkhvār, رشتخوار, Rūshkār, Roshtehkhvār, Roshkhvār, Rashkhvān, Roshtkhār) är en kommunhuvudort i Iran.   Den ligger i provinsen Khorasan, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Teheran. Rashtkhvār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rashtkhvār är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Kāvoj,  meter över havet,  km nordost om Rashtkhvār. Runt Rashtkhvār är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Rashtkhvār är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Rashtkhvār är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khorasan